Несколько германских кораблей носили имя SS Prinz Eitel Friedrich, данное им в честь принца Прусского Вильгельма Эйтеля Фридриха Кристиана Карла.

 SS Prinz Eitel Friedrich (1901) — пассажирский лайнер HAPAG, спущенный в 1901 году. В Первую мировую войну захвачен США и переоборудован в транспорт USS Otsego. Во время Второй мировой войны назывался USAT Otsego. В 1945 году передан СССР, во флоте которого получил имя «Урал».
 SS Prinz Eitel Friedrich (1904) — пассажирский лайнер Norddeutscher Lloyd, спущен в 1904 году. В годы Первой мировой войны использовался Германией как вспомогательный крейсер. В этом качестве потопил 11 судов противника. В 1915 году интернирован в США, в апреле 1917 года переоборудован в войсковой транспорт и переименован в USS De Kalb. После войны вернулся к мирной службе под именем Mount Clay. Пущен на слом в 1927 году.